Der Begriff Kongruenzprinzip wird in folgenden Bereichen verwendet:

 Kongruenzprinzip (Finanzwissenschaft)
 Kongruenzprinzip (Buchhaltung)
 Kongruenzprinzip der Organisation